Grimstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Grimstrup (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Grimstrup Sogn, Esbjerg Kommune
 Grimstrup (Gamtofte Sogn) – en bebyggelse i Gamtofte Sogn, Assens Kommune
 Grimstrup (Hunseby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hunseby Sogn, Lolland Kommune
 Grimstrup (No Sogn) – en bebyggelse i No Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Grimstrup (Sankt Peders Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sankt Peders Sogn, Næstved Kommune
 Grimstrup (Timring Sogn) – en bebyggelse i Timring Sogn, Herning Kommune
 Grimstrup (Ølsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ølsted Sogn, Halsnæs Kommune